Хотиненко — украинская фамилия. Исходное слово — город Хотин на Украине.
Известные носители:
 Хотиненко, Владимир Иванович (род. 1952) — российский режиссёр, актёр, сценарист, педагог.
 Хотиненко, Илья Владимирович (род. 1972) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер; сын режиссёра Владимира Хотиненко.